Livádion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Livadhíou, vik, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Livádion (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Livádi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 
 Livádi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar